Лакаса́нь (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Рабастенс-де-Бигор. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65242.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 110 км западнее Тулузы, в 16 км к северо-востоку от Тарба.

Коммуна расположена в местности Бигорр. По территории коммуны проходит канал .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 124 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 95 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 76,6 %, в 1999 году было 66,4 %). Из 95 активных жителей работали 81 человек (42 мужчины и 39 женщин), безработных было 14 (6 мужчин и 8 женщин). Среди 29 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи